Stati Uniti d'America
 Platteville – città della Contea di Weld, Colorado
 Platteville – città della Contea di Grant, Wisconsin